Torq-Set — зарегистрированная торговая марка, обозначающая специальный «четырёхлопастной» вид шлица резьбовых крепёжных изделий и отвёрток для них.

История 
Шлиц был запатентован в 1958 году компанией Phillips Screw Company, одновременно со специальным трёхлопастным шлицем Tri-Wing.

Описание 
Конструкция шлица Torq-Set имеет сходство с конструкцией Tri-Wing в соединении лопастей, которые сходятся не точно в центре шлица, а с некоторым смещением.

Разновидности 
ACR RIBBED TORQ-SET.

Маркировка и размеры 
Отвёртки имеют маркировку TS с номером шлица — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; или с размером шлица в долях дюйма — 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16.

Использование 
Шлиц Torq-Set используется только в авиакосмической промышленности.

Отвёртки для такого шлица встречаются в свободной продаже.

См. также 
 Tri-Wing

Примечания

Ссылки 
 Torq-Set на сайте Phillips Screw Company. 
 ACR® Torq-Set на сайте Phillips Screw Company. 

Шлицы крепёжных изделий
Торговые марки Phillips Screw Company